Parza (russisch ) steht für geographische Objekte in Russland:
 Parza (Fluss), Nebenfluss des Wad

 Siedlungen im Subowo-Poljanski rajon der Republik Mordwinien:
 Parza (Jawas), in der Stadtgemeinde Jawas
 Parza (Wadowo-Selischtschinskoje), in der Landgemeinde Wadowo-Selischtschinskoje